Теория сложности может ссылаться на:

 Теория сложных систем и, в частности, сложных адаптивных систем
 Теория хаоса
 Теория сложных сетей
 Теория сложности вычислений
 Теоретическое рассмотрение алгоритмической сложности строки, определяемой по длине кратчайшей двоичной программы, которая может вывести эту строку
 , которое повлияло на стратегический менеджмент и теорию организаций; на эту область иногда ссылаются как на стратегию сложности или теорию сложных адаптивных организаций

См. также 
 Теория систем